Noormannenkasteel (Adrano) 
 Noormannenkasteel (Anversa degli Abruzzi) 
 Noormannenkasteel (Crucoli)
 Noormannenkasteel (Maddaloni)
 Noormannenkasteel (Paternò)
 Noormannenkasteel (Salemi)
 Noormannenkasteel (Stilo)